

Patronymes
Charles Longuet (1839-1903), socialiste de l'internationale, puis radical, époux de Jenny Marx, fille de Karl Marx.
 Jenny Longuet (1844-1883), militante socialiste, fille aînée de Jenny von Westphalen et de Karl Marx, épouse du communard Charles Longuet et mère du dirigeant socialiste français Jean Longuet.
 Jean Longuet (1876-1938), homme politique français, fils de Charles, petit-fils de Karl Marx et frère aîné d'Edgar.
 Robert-Jean Longuet (1901-1987), avocat, journaliste et militant socialiste, fils de Jean et arrière petit-fils de Karl Marx.
Karl-Jean Longuet (1904-1981), sculpteur français, fils de Jean et arrière petit-fils de Karl Marx.
 Edgar Longuet (1878-1950), homme politique français, fils de Charles, petit-fils de Karl Marx et frère cadet de Jean.
Gérard Longuet (né en 1946), homme politique français.
 Ophélie Longuet (1977-2018), danseuse classique française.
Théophile Longuet (1866-1959), homme politique français.

Autres 
Longuet, une ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui rattachée à Cocquerel.

Voir aussi
 La Double Vie de Théophraste Longuet, un roman de Gaston Leroux.

Homonymie de patronyme